

Albi del fumetto Morgan Lost - Dark Novels pubblicati nel 2017 e 2018.

Origini
Morgan Lost gestisce insieme alla compagna Lisbeth Connor il cinema Empire. Una sera, i due vengono rapiti e torturati da due individui travestiti da Anubi. Quando la polizia irrompe, Lisbeth è già morta e solo Morgan – sul cui volto è stata tatuata una maschera rituale – si salva. Ai due assassini, Bolton Ford e Finker Dead, viene riconosciuta l’infermità mentale: vengono quindi condannati a trentacinque anni di detenzione presso un manicomio criminale. Morgan trova alloggio presso un’affittacamere di nome Lyn e comincia a drogarsi di FTF, grazie a cui riesce a ritrovare Lisbeth nelle sue visioni. Grazie all’aiuto di Lyn, che è una sensitiva, si vendica su Bolton Ford, che impazzisce e si suicida. Affrancatosi dalla droga, Morgan vende l’Empire all’amico Fitz e compra un loft. Si iscrive quindi a un corso per cacciatori di serial killer tenuto dalla criminologa Pandora Stillman e uccide il suo primo assassino, Dolls Killer. Successivamente, salva la vita al malavitoso Smiley, il quale si sdebita regalando a Morgan una Phantom Corsair.

La sindrome di Biancaneve
Lisbeth, segretamente salvatasi dalle torture subite e fatta prigioniera dal direttore del Tempio della Burocrazia, tenta invano il suicidio. Wallendream, il serial killer che anni prima aveva tentato l’omicidio di Pandora Stillman, prende le fattezze della criminologa e uccide l’imprenditore Carter Nash. Morgan lo trova e, dopo una colluttazione, lo ferisce e lo cattura. In seguito, Morgan comincia ad avere delle amnesie. Fuori di sé, si maschera e tenta l’omicidio della giornalista Bessie Coltrane, che intende intervistare Wallendream. Tornato in sé, Morgan si dispera per il gesto che ha tentato. Intanto, a New Heliopolis un serial killer rapisce giovani ragazze per poi rinchiuderle dentro una bara di vetro sigillata e vederle morire di asfissia.

Il signore della morte
Il serial killer rapisce Inge, l’infermiera personale di Pandora. Dopo una serie di indagini, Morgan risale all’assassino e lo uccide, salvando la donna. Intanto, le sue crisi mentali si fanno più intense e ha una visione in cui un teschio in stile vodoo lo minaccia. Gli esiti di alcuni esami evidenziano la presenza di una macchia a forma di pipistrello nel suo cervello. Nel frattempo, Wallendream rivela a Bessie Coltrane di percepire la sua coscienza come una stanza rossa, in cui insieme a lui convivono Morgan Lost, Pandora Stillman, una sorella mai nata e un bambino senza volto.

L'inferno che cammina
Credendo che ci sia una correlazione tra il teschio e la sua malattia, Morgan indaga sui rituali vodoo e scopre che, per far funzionare un maleficio, c’è bisogno del sangue della vittima. L’unica persona entrata recentemente in contatto con il sangue di Morgan è l’infermiere Harry Brendt, che era di servizio nell’ambulanza che lo soccorse dopo lo scontro con Wallendream. Quando Morgan va da lui, egli è già stato ucciso da due sicari della Sezione 5, con cui ha uno scontro. Intanto, il direttore del tempio della burocrazia confessa a Lisbeth che fu lui a ingaggiare lo stregone vodoo Charigee Bokor, affinché Morgan Lost perdesse la testa e diventasse un assassino. La donna aggredisce l’uomo e scappa, mentre Morgan uccide lo stregone, ma resta succube di una sua apprendista. Nel frattempo, Wallendream stringe un rapporto sempre più intenso con l'infermiera Gretschen, che si innamora di lui.

Perché un assassino
Gretschen, indossando la maschera di Wallendream, uccide una coppia travestita da coniugi Rabbit. Intanto, Lisbeth salva Morgan uccidendo l’apprendista, poi i due chiedono aiuto a Smiley per scappare. Due sicari della Sezione 5 li trovano, ma Morgan ha la meglio. Durante l’intervista di Bessie Coltrane a Wallendream, Greta libera il serial killer Felton, che incarica di uccidere i poliziotti di guardia durante l’evento. Wallendream libera tutti i prigionieri del manicomio criminale e manda un messaggio provocatorio a Morgan Lost, che si dirige sul posto. Qua trova anche Pandora, che si era recata a Shablands per essere intervistata: la donna, prigioniera del gruppo di killer, è lanciata nel vuoto da Wallendream dal tetto dell'edificio.

Rabbits VS Wallendream
In realtà, quella lanciata nel vuoto era Bessie Coltrane, mentre Pandora è ancora prigioniera di Wallendream. Questi irrompe nello studio televisivo delle Sexy News e uccide il cast, lanciando agli ascoltatori un invito a uccidere i seguaci dei coniugi Rabbit. Si rifugia quindi in una delle ville dell’attrice Alyson Doodler, sua amica. Mentre per le strade emuli dei coniugi Rabbits e di Wallendream seminano il panico compiendo omicidi a danno di poveri innocenti e uccidendosi tra di loro come in due opposte fazioni, il nipote di Smiley riconosce Lisbeth e sporge denuncia presso la polizia. Gli uomini della Sezione 5 irrompono in casa di Smiley, che, sotto minaccia, tradisce Morgan Lost. Quest’ultimo, dopo aver salvato Pandora, si arrende al Tempio della Burocrazia, mentre Wallendream e Greta lasciano New Heliopolis con dei documenti falsi e si dirigono a Parigi.

L'uomo che uccise Anna Freud
Morgan Lost stringe un patto col Direttore del Tempio della Burocrazia: se riuscirà a catturare Wallendream, lui e Lisbeth saranno lasciati in pace. Morgan si reca quindi a Parigi sulle tracce del serial killer, ma è vittima di un incidente e finisce all'ospedale. Nel frattempo Wallendream, assieme alla sua compagna, va a casa di Julian Freud, figlio di Sigmund Freud che ha continuato gli studi del padre e, tenendo la sua moglie sotto sequestro, chiede al neurologo di essere psicoanalizzato per trovare una soluzione alle sue personalità multiple. Wallendream rievoca le violenze subite dal padre e, sotto ipnosi, rivela di aver causato involontariamente la morte della sorella Anja e di avere sentito il volto scivolargli lungo il corpo per il rimorso e la vergogna. Questo spiega la presenza della sorella mai nata (ma in realtà esistita) e del bambino senza volto tra le sue personalità conflittuali. Julian Freud chiede quindi a Wallendream di trovare e uccidere Frank Stiegliz, interprete del pagliaccio Badbuddy e assassino della sorella Anna; poi, impazzito, uccide la moglie. Intanto, Wallendream si reca all'ospedale per uccidere Morgan Lost nel sonno.

Dove muoiono i clown
Wallendream non riesce a uccidere Morgan Lost in un modo così vigliacco e si sposta a Vienna per trovare Stiegliz. Tuttavia, il maniaco cattura lui e Greta con l’aiuto di altri clown assassini. Nel frattempo, a New Heliopolis continuano gli scontri tra i seguaci dei coniugi Rabbit e i seguaci della rockstar dei serial killer. Morgan giunge a Vienna e riceve una telefonata dal direttore del Tempio della Burocrazia, che gli dà una soffiata sull’ubicazione di Wallendream. Morgan trova e insegue il serial killer, liberatosi dai clown, fino al tetto di un grande magazzino, da dove Wallendream si toglie la vita lanciandosi nel vuoto. Morgan è invece arrestato dalla polizia austriaca. Intanto, Greta uccide Badbuddy durante uno dei suoi show di cui era la vittima designata e ne prende il posto.

Lisbeth
Per vendicarsi, il direttore del Tempio della Burocrazia non rispetta il patto con Morgan Lost, lasciandolo nelle prigioni austriache, e assegna a Lisbeth una compagna di cella col compito di ucciderla. Tuttavia, a New Heliopolis è attivo un imitatore di Wallendream e il direttore fa liberare Morgan e fa uccidere la sicaria. Lisbeth viene comunque condannata a morte per i suoi antichi crimini, ma Morgan è disposto a tutto pur di liberarla. La donna, preoccupata per la sorte dell’amato, si toglie la vita impiccandosi nella sua cella. Morgan uccide l’imitatore e tenta il suicidio, ma, dopo aver avuto una visione di Greta come erede di Wallendream, comprende che la sua missione consiste nel combattere il male e abbandona il suo proposito.

Ricordi
Dopo aver ucciso un famoso regista che ha architettato la morte di alcuni personaggi del mondo del cinema, Morgan Lost riconosce nella foto di una attrice scomparsa trent'anni prima il volto di sua madre. Immerso nei ricordi della sua infanzia, il cacciatore di serial killer inizia così un'indagine personale alla ricerca della verità.

Note

Voci correlate
Albi di Morgan Lost
Morgan Lost
Sergio Bonelli Editore

Liste di albi Sergio Bonelli Editore
Morgan Lost